Воробьёво — деревня в Сокольском районе Вологодской области на реке Корбанка. Административный центр Воробьёвского сельского поселения и Воробьёвского сельсовета.

Расстояние до районного центра Сокола по автодороге — 56 км. Ближайшие населённые пункты — Лубодино, Большое Яковково, Толстоумово.

По переписи 2002 года население — 673 человека (325 мужчин, 348 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)